Hasner von Artha ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Hasner von Artha (1819–1892), in Prag tätiger Augenarzt
 Leopold Hasner von Artha (1818–1891), böhmisch-österreichischer Politiker